L'uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much) – raccolta di racconti del 1922 scritti da Gilbert Keith Chesterton
L'uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much) – film del 1934 diretto da Alfred Hitchcock
L'uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much) – film del 1956 diretto da Alfred Hitchcock, remake del primo